MTU peut signifier :

 MTU (anglicisme pour male to unknown : de mâle vers inconnu) à propos de transgendérisme
 mtu : metric ton(ne) unit 
 Maximum transmission unit, indiquant la taille maximale d'un  paquet  en réseau
 Dans l'industrie allemande Motoren- und Turbinen-Union 
 MTU Aero Engines, un fabricant de moteurs pour engins aériens (militaire ou civil) (exemple :  Eurocopter Tigre, NH90)
 MTU Friedrichshafen, un fabricant allemand de moteurs (trains, chars, bateau, etc.)
 , ou Michigan Tech ou MTU, Université technologique du Michigan

 En Russie, poseur de pont : 
Char T-54
 MTU-1 poseur de pont
 MTU-20 poseur de pont long de 20 m.
 Char T-72 MTU-72